Unionville est un nom porté par plusieurs localités d'Amérique du Nord :

Unionville (Ontario)

Unionville (Caroline du Nord) ;
 Unionville (Indiana) ;
 Unionville (Iowa) ;
 Unionville (Missouri) ;
 Unionville (Michigan) ;
 Unionville, village dans l’État de New York ;
 Unionville (comté de Butler, Pennsylvanie) ;
 Unionville (comté de Centre, Pennsylvanie) ;
 Unionville (Tennessee).